Denise Herrmann-Wick (ur. 20 grudnia 1988 w Bad Schlema) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata w biathlonie, a także brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów i wicemistrzyni świata młodzieżowców w biegach narciarskich.

Po zakończeniu sezonu 2015/2016 zdecydowała się zmienić uprawianą dyscyplinę i została biathlonistką.

Przebieg kariery 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pojawiła się 29 grudnia 2004 roku w Baiersbronn, gdzie zajęła dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sprintu techniką klasyczną. Miesiąc później wystąpiła na europejskim festiwalu młodzieży w Monthey, zwyciężając w wyścigu na 7,5 km stylem dowolnym. W tym samym roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, ale w swym jedynym starcie – na dystansie 5 km stylem dowolnym zajęła 60. pozycję. Lepiej wypadła na rozgrywanych rok później mistrzostwach juniorów w Kranju, gdzie udział w sprincie zakończyła na dwudziestym miejscu. Największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnęła w 2007 roku, kiedy na mistrzostwach juniorów w Tarvisio zdobyła w sprincie brązowy medal. Wśród młodzieżowców startowała na mistrzostwach w latach 2009-2011 także zdobywając jeden medal. Podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten zajęła drugie miejsce w swej koronnej konkurencji, ulegając jedynie Mari Laukkanen z Finlandii.

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 lutego 2009 roku w Valdidentro, zajmując 37. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe zdobyła blisko rok później – 4 stycznia 2010 roku w Pradze uplasowała się na 28. miejscu w tej samej konkurencji. Sezon 2009/2010 zakończyła ostatecznie na 124. pozycji w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 3 punktów. Na podium pierwszy raz stanęła 29 listopada 2013 roku w Kuusamo, kończąc sprint stylem klasycznym na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją tylko Justyna Kowalczyk i Kikkan Randall z USA. Łącznie sześciokrotnie stawała na podium indywidualnych zawodów tego cyklu. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2013/2014, który ukończyła na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej i drugim w klasyfikacji sprintu.

Na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata w Oslo zajęła między innymi 23. miejsce w sprincie indywidualnych stylem dowolnym. Podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme dwa lata później była między innymi siódma w sztafecie i ósma w sprincie drużynowym, a jej najlepszym indywidualnym wynikiem było dziesiąte miejsce w sprincie stylem klasycznym.

Od sezonu 2016/2017 startowała w biathlonie. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutowała 9 grudnia 2016 roku w Pokljuce, zajmując 18. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie wywalczyła pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 1 grudnia 2017 roku w Östersund, wygrywając rywalizację w sprincie. Wyprzedziła tam Francuzkę Justine Braisaz i Juliję Dżimę z Ukrainy. W sezonie 2019/2020 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, wygrywając jednocześnie klasyfikację sprintu.

W 2018 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie zajęła 21. miejsce w sprincie, 6. w biegu pościgowym, 11. w biegu masowym i 8. w sztafecie. Pierwszy medal zdobyła na mistrzostwach świata w Östersund w 2019 roku, wspólnie z Vanessą Hinz, Arndem Peifferem i Benediktem Dollem zajmując drugie miejsce w sztafecie mieszanej. Trzy dni później zwyciężyła w biegu pościgowym, wyprzedzając Norweżkę Tiril Eckhoff i rodaczkę - Laurę Dahlmeier. Ponadto zajęła trzecie miejsce w biegu masowym, ulegając tylko Włoszce Dorothei Wierer i Rosjance Jekatierinie Jurłowej-Percht. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Rasen-Antholz nie obroniła tytułu w biegu pościgowym, zajmując tym razem drugie miejsce za Wierer. Drugie miejsce zajęła tam również w sztafecie kobiet. Kolejny srebrny medal w sztafecie zdobyła podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku, startując razem z Vanessą Hinz, Janiną Hettich i Franziską Preuß. Indywidualnie była między innymi czwarta w sprincie, przegrywając walkę o podium z Hanną Sołą z Białorusi.

Po sezonie 2022/2023 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia (biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2016/2017

Osiągnięcia (biathlon)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Zwycięstwa w zawodach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca na podium chronologicznie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS 
 
 

Niemieccy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieckie biathlonistki
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1988